Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2010/11.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2010/11 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2010/11 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2010/11 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2010/11 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2010/11 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des VfB Stuttgart, von Werder Bremen und des FC Bayern München.

Kader

Eintracht Braunschweig 

Cheftrainer: Torsten Lieberknecht

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Peter Vollmann

Dynamo Dresden 

Cheftrainer: Matthias Maucksch (1-32), Ralf Loose (33-38)

SV Wehen Wiesbaden 

Cheftrainer:  Gino Lettieri

FC Rot-Weiß Erfurt 

Cheftrainer: Stefan Emmerling

1. FC Saarbrücken 

Cheftrainer: Jürgen Luginger

Kickers Offenbach 

Cheftrainer: Wolfgang Wolf (1-26), Thomas Gerstner (27-36), Tobias Dudeck (Interimstrainer 37-38)

SSV Jahn Regensburg 

Cheftrainer: Markus Weinzierl

1. FC Heidenheim 

Cheftrainer: Frank Schmidt

VfB Stuttgart II 

Cheftrainer: Jürgen Seeberger

TuS Koblenz 

Cheftrainer: Petrik Sander

SV Sandhausen 

Cheftrainer: Frank Leicht (1-7),  Pavel Dotchev (8-24), Gerd Dais (25-38)

SV Babelsberg 03 

Cheftrainer: Dietmar Demuth

SpVgg Unterhaching 

Cheftrainer: Klaus Augenthaler

FC Carl Zeiss Jena 

Cheftrainer: Jürgen Raab (1-11), Wolfgang Frank (12-34), Heiko Weber (35-38)

VfR Aalen 

Cheftrainer: Rainer Scharinger (1-20),  (21-38)

SV Wacker Burghausen 

Cheftrainer: Jürgen Press (1-4), Mario Basler (5-38)

Werder Bremen II 

Cheftrainer: Thomas Wolter

FC Bayern München II 

Cheftrainer: Hermann Gerland (1-32), Rainer Ulrich (Interimstrainer 33-38)

Rot Weiss Ahlen 

Cheftrainer:

Siehe auch 
 Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2010/11
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2010/11

Anmerkungen 

3. Fußball-Liga 2010/11
3. Fußball-Liga 2010/11
Kaderliste
3. Fußball-Liga